Plunder of the Sun (boek), een boek uit 1949 van de Amerikaanse schrijver David Dodge
Plunder of the Sun (film), Amerikaanse film uit 1953 van John Farrow met Glenn Ford in de hoofdrol